Юлия Станиславовна Савичева () е руска певица и актриса. Представя Русия на конкурса Евровизия 2004 г.

Биография

Ранен живот 
Юлия Савичева е родена на 14 февруари 1987 г. в семейство на музиканти в град Курган, СССР. Баща ѝ е запален пианист, който композира песни за Юлия. Това е началото на кариерата Юлия като звезда.

Първият ѝ опит на сцената е, когато е на четири години, с групата „Агата Кристи“. Нейните танци там ѝ носят овации. След това, тя започва да участва в танцова група, където, въпреки възрастта си, пее. Година по-късно, когато е на шест, групата е поканена да работи в Москва. Там тя участва в няколко музикални събития в Московския авиационен институт. В същото време, майка ѝ получава работа в центъра за отдих като мениджър на детския отдел.

Свободното си време, Савичева прекарва с музиканти в центъра или в театъра. Първата ѝ главна роля е на водеща в програма за Нова година, което е и първото ѝ платено изпълнение, и за което тя трябва да научи бални танци. В същото време, също учи в училище и участва в танцовата група „Журавушка“.

Нейният творчески потенциал довежда до покана от Л. Азаданова, предлагаща на Юлия място в своята танцова група, която тя заема. След това, Юлия започва и да пее, както и да танцува. По-късно, през 2001 г., продуцента Полейко я кани да играе водеща роля в изпълнението на Нова година в Христос Спасител, което тя прави с такъв успех, че е избрана и за изпълнението на следващата година.

Фабрика звёзд 2 
През март 2003 г., „Фабрика звёзд“ стартира вторият си сезон. Продуцентът на проекта, Максим Фадеев, вече е запознат с Юлия, когато тя е бек-вокалист в албума на Линда, „Ворона“ през 1996 г. Въпреки че Юлия участва в конкурса, тя е елиминирана на полуфинала. Въпреки това, обаче нейните песни стават хитове, включително „Корабли“, „Высоко“ и „Прости за любовь“.

Начало на кариерата 
През март 2004 г. Юлия участва в друг конкурс, World's Best, а през май тя завършва на 11-о място в конкурса Евровизия 2004 с песента си, „Believe me“. Първият ѝ албум излиза през 2005 г. със заглавие „Высоко“. Около половината от материала за албума е написан съвместно с бивши музиканти от група „Тотал“.

През август 2005 г. Юлия пише песента „Если в сердце живёт любовь“, която се превръща в заглавна за сериала „Не родись красивой“ по СТС. През юни 2006 г. тя издава Магнит, на който Анастасия Максимова пише по-голямата част от песните. Той също е много успешен.

През септември 2007 г., Юлие Савичева има концерти в японските градове Токио и Осака. През февруари 2008 г. тя издава албум, озаглавен Оригами.

През 2012 г. участва в проекта на телевизионен канал Россия 1, „Битва хоров“, където работи с екип от Волгоград.

През 2013 г. Савичева взима участие в шоуто „Один в один!“ по Первий канал. На финала на 26 май 2013 г. заема второ място, губейки от Алексей Чумаков.

На 1 януари 2014 г. се състои премиерата на новия ѝ сингъл „Невеста“, а на 14 май е премиерата на видеото на песента.

Песента „Мой путь“ е представена на 23 ноември 2015 г., автор на текста и музиката е съпругът на Юлия – Александър Аршинов. На 21 януари 2016 г. излиза видеоклип на песента със същото име.

Дискография

Студийни албуми 
 Высоко (2005)
 Магнит (2006)
 Оригами (2008)
 Сердцебиение (2012)
 Личное... (2014)

Сингли 

„-“ показва, че песента не попада в класацията.

Видеография

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт

Личности (Курган)
Участници в ПК Евровизия от Русия
Руски актьори и актриси
Руски поп певци
Руски певици